Степной волк — название имеет следующие значения:

 Степной волк — подвид волка обыкновенного ().
 «Степной волк» — музыкальная премия.
 «Степной волк» — роман Германа Гессе.
 «Степной волк» — фильм 1974 года на основе романа Германа Гессе.
 Степной волк — злодей во вселенной DC Comics.
 Степной волк — вымышленный персонаж из серии фильмов «Расширенная вселенная DC», основанный на одноимённом суперзлодее из DC Comics.

См. также
 Steppenwolf (значения)